Lucynów est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Lucynów, village du powiat de Siedlce
 Lucynów, village du powiat de Wyszków